Pagode steht für:
 ein Bauwerk, siehe Pagode
 die Friedenspagode Wien
 ein indisches Gewichtsmaß, siehe Pagode (Einheit)
 eine arabische Goldmünze, siehe Pagode (Münze)
 eine Rechnungsmünze, siehe Pagode (Rechnungsmünze)
 Spitzname eines Pkw-Modells, siehe Mercedes-Benz W 113
 eine Spielvariante des Samba, siehe Samba (Musik)#Varianten des Samba

Siehe auch:
 Pagoda (Begriffsklärung)